Тхакура може означати:

Бгактісіддганта Сарасваті Тхакура, (1874-1937), проповідник Ґаудія вайшнавізму по всій Індії.
Радгмогана Тхакура (1697-1778), вайшнавський ґуру
Шріваса Тхакура, близький соратник Чайтан'ї Махапрабгу і член Панча Таттви
Вріндавана даса Тхакура (1507-1589), автор Чайтан'я Бгаґавати, біографії Чайтан'ї Махапрабгу бенґальською мовою.